Bourrit ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Bourrit (1878–1967), Schweizer Architekt, siehe Adrien Peyrot
 Henri Bourrit (1841–1890), Schweizer Architekt
 Marc-Théodore Bourrit (1739–1819), Schweizer Reiseschriftsteller